Бесла́н Влади́мирович Гу́блия (29 ноября 1976, Черкесск) — российский футболист, полузащитник.
В октябре 2001 года, будучи игроком ставропольского «Динамо», уехал участвовать в грузино-абхазском конфликте.

Игрок сборной Абхазии. В 2012 году провел три встречи в её составе, в одной из которых отличился забитым мячом. Победитель чемпионата мира ConIFA 2016.

В 2014—2015 годах — тренер сборной Абхазии, в 2015 — начальник команды «Рица» Гудаута, с 2016 — президент клуба.

В 2015 году вместо Джумы Кварацхелия из-за проблем с получением виз был назначен главным тренером сборной Абхазии, собиравшейся выступать в , однако сборная была вынуждена отказаться от участия.

Достижения 
 Обладатель Кубка России: 2004
 Победитель Первого дивизиона: 2004.
 Победитель чемпионата мира ConIFA: 2016

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Нарт» Черкесск
Игроки ФК «Моздок»
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Луч» Владивосток